«O'Brien» es un apellido de origen irlandés. Además, puede referirse a:

Personas 
 Caragh M. O'Brien, escritora estadounidense;
 James O'Brien (1842-1930), botánico y horticultor inglés, cuya abreviatura es ;
 Dylan O'Brien, actor estadounidense;
 Pat O'Brien, músico estadounidense;

Divisiones administrativas

en Argentina 
 Eduardo O'Brien, localidad;

en  Estados Unidos 
 O'Brien, condado en Iowa;
 O'Brien, lugar designado por el censo en Oregón;
 O'Brien, ciudad en Texas;

Deportes 
 Trofeo O'Brien, trofeo entregado por la National Hockey League entre 1909 y 1950.